Cosmescu este un nume de familie din onomastica românească și din arealul limbii române. Se poate referi la unul din următorii:

 Alexandru Cosmescu (1922 - 1989), român basarabean, antologator, eseist, jurnalist, medic, publicist, scriitor și traducător.
 Strada Alexandru Cosmescu din Chișinău, numită în onoarea jurnalistului.
 Bogdan Cosmescu, jurnalist sportiv de radio și televiziune(Europa FM și TVR), premiat cu unul din premiile "Ioan Chirilă", acordate de presa sportivă celor mai buni jurnaliști sportivi
 Marin Cosmescu Delasabar (1916 - 2010), filolog, critic si istoric literar, profesor universitar, prozator; dâmbovițean devenit băcăuan
 Nae Cosmescu, regizor de film și televiziune contemporan român

Nume de familie românești
Nume proprii